

Geografia

Austria 
 Linz – miasto statutarne w kraju związkowym Górna Austria
 Linz-Land – powiat w kraju związkowym Górna Austria

Niemcy 
 Linz – dzielnica Pfullendorfu
 Linz – dzielnica gminy Schönfeld w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Linz am Rhein – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Linz am Rhein – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied

Osoby 
 Alex D. Linz – amerykański aktor
 Roland Linz – austriacki piłkarz

Inne 
 Linz – diecezja

Zobacz też 
 EHC Linz
 FC Linz
 Generali Ladies Linz
 LASK Linz
 Lienz
 Linz AG